D-A-D Tour 2010 var en koncertturné af danske D-A-D i 2010. De spillede blandt andet på Sweden Rock Festival og Grøn Koncert.

Sætliste Grøn Koncert Valby 
 Evil Twin
 Beautiful Together
 Jihad
 Point of View
 Everything Glows
 Grow Or Pay
 Riding With Sue
 The Road Below Me
 Monster Philosophy
 Bad Craziness
 Sleeping My Day Away 
 Laugh In A Half
 Marlboro Man

Turné 

Tour 2010
Musik i 2010